Terija ima više značenja:
 Terija (Rijeti)
 Terija (Terni)